Кольцо рыбака (, также именуется папское кольцо, папский перстень и кольцо св. Петра) — атрибут облачения римских пап, наряду с тиарой.

Папское кольцо призвано напоминать о том, что папа является наследником апостола Петра, первого папы римского, который по роду занятий был рыбаком. На кольце Пётр изображён забрасывающим рыбацкую сеть с лодки. Символика перекликается со словами Христа о том, что его ученики станут ловцами человеческих душ.

Перстень впервые упомянут в письме Климента IV своему племяннику (1265). Со времён Средневековья сохраняется традиция, по которой каждый посетитель папы должен приложиться губами к кольцу в знак послушания его воле. До 1842 года кольцо также использовалось как печать для удостоверения папских писем частного характера.

Для вновь избранного папы изготавливается новое кольцо, как правило, золотое, на которое наносится его имя. После смерти либо отречения папы камерленго уничтожает его перстень в присутствии других кардиналов, чтобы исключить возможность фальсификации документов в период выборов нового папы.

Новый перстень новому понтифику преподносит во время коронации или интронизации декан Коллегии кардиналов.

По просьбе вновь избранного папы Франциска, в целях экономии, его кольцо изготовлено из позолоченного серебра.

Примечания

Ссылки 
 Maurice M. Hassett Ring of the Fisherman // Catholic Encyclopedia (1913)

Папское облачение
Кольца
Христианские реликвии